hrabstwo Nelson (ang. Nelson County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Nelson (ang. Nelson County) w USA, w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Nelson (ang. Nelson County) w USA, w stanie Wirginia